Прошлогодняя победительница Ким Клейстерс не защищала свой титул.

Жюстин Энен — победительница турнира.

Посев 
Первые четверо сеяных теннисисток начинают турнир со второго круга.

  Жюстин Энен (Титул)
  Светлана Кузнецова (Финал)
  Елена Янкович (Четвертьфинал)
  Ана Иванович ''(Полуфинал)

<li> Анна Чакветадзе (Первый раунд)
<li> Даниэла Гантухова (Второй раунд)
<li> Марион Бартоли  (Второй раунд)
<li> Елена Дементьева  (Первый раунд)

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Medibank International 2008